Geografia:
 Knox (Dakota del Nord)
 Knox (Indiana)
 Knox (Maine)
 Knox (Pennsilvània)
 Knox City (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Biografies:
 James Knox Polk (1795, Carolina del Nord – 1849, Nashville, Tennessee), onzè President dels Estats Units.
 John Knox (1505 - 1572), reformador calvinista escocès.
 Mike Knox (1978), lluitador professional nord-americà.
 Robert Knox (1990 - 2008), actor londinenc.